It Won’t Be Soon Before Long — второй студийный альбом американской поп-рок-группы 
Maroon 5, издан 22 мая 2007 года. Достиг первой позиции в чарте Billboard 200. В первую же неделю продаж было распроданно 429 484 копий пластинки.

Об альбоме 
It Won’t Be Soon Before Long вышел через 5 лет после релиза их первого студийного альбома «Songs about Jane». Альбом был назван фразой, которой парни поддерживают друг друга во время тура.

В 2008 году в некоторых странах было выпущено переиздание альбома — 12 изначальных треков, несколько бонусных, 4 сингла и живой концерт группы в Монреале.

Список композиций 
 «If I Never See Your Face Again» (Adam Levine/James Valentine) — 3:21
 «Makes Me Wonder» (Adam Levine/Jesse Carmichael/Mickey Madden) — 3:31
 «Little of Your Time» (Adam Levine) — 2:17
 «Wake Up Call» (Adam Levine/James Valentine) — 3:21
 «Won’t Go Home Without You» (Adam Levine) — 3:51
 «Nothing Lasts Forever» (Adam Levine) — 3:07
 «Can’t Stop» (Adam Levine/James Valentine) — 2:32
 «Goodnight Goodnight» (Adam Levine) — 4:03
 «Not Falling Apart» (Adam Levine) — 4:02
 «Kiwi» (Adam Levine/Jesse Carmichael) — 3:34
 «Better That We Break» (Adam Levine) — 3:06
 «Back at Your Door» (Adam Levine/Jesse Carmichael) — 3:47

Переиздания

CD 
Великобританское и австралийское переиздание:
 «Until You’re Over Me» — 3:17
 «Infatuation» — 4:25
 «If I Never See Your Face Again» (feat. Rihanna) — 3:18
 «Wake Up Call» (Remix feat. Mary J. Blige) — 3:13
 «Story» — 4:33
 «Losing My Mind» — 3:21
 «Miss You Love You» — 3:11[13]
Мировое переиздание:
 «If I Never See Your Face Again» (feat. Rihanna)
 «Infatuation»
 «Miss You Love You»
 «Until You’re Over Me»
 «Story»
 «Losing My Mind»

DVD

Концерт в Монреале 
 «Live from Le Cabaret, Montreal, QC, Canada — 06.13.2007»:
 «If I Never See Your Face Again»
 «Makes Me Wonder»
 «Harder To Breathe»
 «The Sun»
 «Secret»
 «Shiver»
 «Won’t Go Home Without You»
 «Sunday Morning»
 «Little Of Your Time»
 «Sweetest Goodbye»
 «She Will Be Loved»
 «This Love»

Клипы 
 «Makes Me Wonder»
 «Wake Up Call»
 «Won’t Go Home Without You»
 «If I Never See Your Face Again» (feat. Rihanna)
 «Goodnight Goodnight»

Синглы

Примечания 

Альбомы 2007 года
Альбомы Maroon 5
Рок-альбомы
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы A&M Octone Records